Вело может означать:

 Вело — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Бер-л’Этан
 Вело-Веронезе  — коммуна в Италии, в провинции Верона области Венеция
 Вело-д’Астико — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция